Pierre Vernier est un mathématicien ayant inventé le vernier, un dispositif de mesure, en 1631.
 Pierre Vernier est un acteur français né en 1931.